Power est un mot  anglais signifiant «  » ou « puissance » (éventuellement électrique). Il peut également désigner :

Nom de famille 

 Adrienne Power (1981-), athlète canadienne ;
 Alison Power , biologiste américaine  ;
 Arthur Power (1889-1960), amiral britannique ;
 Beryl Power (1891-1974), fonctionnaire britannique ;
 Cat Power (1972-), chanteuse américaine ;
 Charles Gavan Power (1888-1968), avocat et homme politique québécois ;
 Eileen Power (1889-1940), historienne britannique ;
 Harold Septimus Power (1877-1951), peintre australien ;
 James Power (1883-1920), joueur de hockey sur glace 
 John Power (1930-2016), réalisateur australien de télévision ;
 Lawrence Power (1977-), altiste anglais ;
 Manley Laurence Power (1904-1981), officier de marine britannique ;
 Owen Power (2002-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Ramón Power y Giralt ou simplement Ramón Power (1775-1813), militaire et homme politique de Porto Rico ;
 Rhoda Power (1890-1957), écrivaine pour enfants britannique ;
 Romina Power (1951-), actrice et chanteuse américano-italienne ;
 Samantha Power (1970-), femme politique, journaliste et écrivaine américaine ;
 Taryn Power (1953-2020), actrice américaine, fille de Tyrone Power ;
 Teobaldo Power (1848-1884), compositeur espagnol ;
 Tyrone Power (1913-1958), acteur américain ;
 Tyrone Power Jr. (1959-), acteur américain
 Tyrone Power Sr. (1869-1931), acteur américain ;
 Will Power (1981-), pilote automobile australien ;
 William Power (1849-1920), homme politique québécois ;

Toponyme 

 Le comté de Power, comté américain de l'Idaho.

Culture

Cinéma 
 , film de Howard Higgin (1928)

Télévision 
 , série télévisée américaine diffusée en 2014 sur la chaîne Starz

Musique

Chansons 
 , chanson du groupe de dance allemand Snap! sortie en 1990.
 , chanson du rappeur américain Kanye West en duo avec Dwele sortie en 2010.
 , chanson du boys band sud-coréano-chinois EXO sortie en 2017.

Albums 
 , album du groupe de rock américain Kansas sorti en 1986 ;
 , album du rappeur américain Z-Ro sorti en 2007.

Mode 
 , courant de mode vestimentaire aux environs des années 1980.

Autres 
 IBM POWER, famille de processeurs à architecture RISC construits par IBM ;
 Bruce Power, producteur d'électricité canadien ;
 Power Corporation, conglomérat canadien ;
 Power 25, classement des catcheurs ;
 Symbole power, icône qui permet de changer l'état d'un appareil électronique.

Patronyme anglais